Els salts són un esport que va debutar als Jocs Olímpics d'Estiu en la tercera edició celebrada a Saint Louis (Estats Units d'Amèrica) l'any 1904. Aquesta disciplina aquàtica, juntament amb natació, natació sincronitzada i el waterpolo són supervisades per la Federació Internacional de Natació (FINA).

Història 
En l'edició de 1904 la competició s'inicià amb dues proves masculines, i el 1908 es canvià la categoria de salt de longitud per la de plataforma. La competició femenina debutà en l'edició de 1912 amb una única competició en plataforma, introduint-se la competició en trampolí en l'edició de 1920.

En l'edició del 2000 a Sydney s'introduí la competició en salts sincronitzats.

Els grans dominadors al llarg de la història en aquest esport són els Estats Units d'Amèrica i la Xina (que inicià la seva competició l'any 1984).

Programa

Categoria masculina

Categoria femenina

Medaller 
en cursiva: CONs desapareguts.
Actualització: Jocs Olímpics Tòquio 2020.

Medallistes més guardonats

Categoria masculina

Categoria femenina

Vegeu també 
 Llista de medallistes olímpics de salts

Enllaços externs 

  Cercador Olímpic
  www.sports-reference.com - Salts